Molva può riferirsi a:
 Molva specie ittica della famiglia Lotidae
 Molva genere di pesci ossei della famiglia Lotidae.